Kunovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kunovice (okres Uherské Hradiště)
 Kunovice (okres Vsetín)